Noga peut faire référence à :

 Noga (1961-), chanteuse suisse
 le prénom Noga, porté notamment par 
 Noga Alon
 le nom Noga, porté notamment par :
 Artur Noga (1988-), athlète polonais
 Noga, nom temporaire du paquebot transatlantique America
Noga est un moshav du sud d'Israël
 Noga film sorti en 1992
 Rakova Noga, toponyme de Bosnie-Herzégovine
 Noga SA, une société suisse
 La classification NOGA (Classification générale des activités économiques en Suisse).